Светско првенство у биатлону 2013. године било је 46. светско првенство и одржано је од 7. фебруара до 17. фебруара у чешком граду Нове Мјесто у Моравској. Такмичење се састојало од 11 трка; 8 појединачних за жене и мушкарце (спринт, потера, појединачно и масовни старт) и 3 штафетне (мешовита, мушка и женска), а све трке бодоване су за Светски куп 2012/13.у биатлону .

Укупно је учествовало 377 спортиста из 43 земље.

Програм такмичења 

Времена одржавања трка су према средњоевропском времену.

Земље учеснице 
На светском првенству 2013. учествовали су представници 43 репрезентације.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Мешовито

Резултати

Мешовита штафета

Спринт

Потера

Појединачно

Штафета 

{|width="90%"
|valign="top"|Мушкарци 

|valign="top"|Жене

Масовни старт

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 сајту ИБУ

2013
Спорт у 2013.
Спорт у Чешкој Републици